Григорьева, Евгения:
 Григорьева, Евгения Борисовна (род. 1973) — советская и российская актриса, известная под псевдонимом Елена Саввична Морозова.
 Григорьева, Евгения Львовна (род. 1938) — советский театральный деятель, методист по балету СТД РФ, сотрудница балетной комиссии СТД.